Muttelsee ist der Name

 eines Weilers im Gebiet der baden-württembergischen Stadt Tettnang im Bodenseekreis in Deutschland
 eines Sees in der Nähe des Weilers, siehe Muttelsee (See)